Gamber ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Gamber (* 1944), deutscher Journalist, Schriftsteller und Verleger
 Klaus Gamber (1919–1989), deutscher Liturgiewissenschaftler
 Ortwin Gamber (* 1925), österreichischer Kunsthistoriker, Direktor der Waffensammlung im Kunsthistorischen Museum Wien
 Wolfram Gamber (1909–1987), deutscher Prälat und Kirchenrechtler